Arellano bzw. De Arellano ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Arellano Cedillo (* 1962), spanischer römisch-katholischer Geistlicher, Kirchenrechtler und Dekan der Römischen Rota
 Alonso de Arellano, spanischer Seefahrer des 16. Jahrhunderts
 Cayetano Arellano (1847–1920), philippinischer Jurist
 David Arellano (1902–1927), chilenischer Fußballspieler
 Deodato Arellano (1844–1896), philippinischer Reformer und der erste Präsident des Katipunan
 Eugenio Arellano Fernández (* 1944), spanischer Geistlicher
 Fernando Chica Arellano (* 1963), Diplomat des Heiligen Stuhls
 Fidel Arellano (1908–??), mexikanischer Ringer
 Guillermo Arellano (1908–1999), chilenischer Fußballspieler
 Jesús Arellano (* 1973), mexikanischer Fußballspieler
 Juan de Arellano (1614–1676), spanischer Stilllebenmaler des Barock
 Juan Carlos Arellano (* 1943), uruguayischer Künstler
 Julen Arellano (* 1997), spanischer Fußballspieler
 Manuel Arellano (* 1957), spanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Margarita De Arellano (* 1972), US-amerikanische Opernsängerin (der Familienname ist De Arellano)
 Miguel Arellano (1941–2021), mexikanischer Basketballspieler

 Oswaldo López Arellano (1921–2010), honduranischer Politiker
 Prospero Nale Arellano (1937–2014), philippinischer Geistlicher, Bischof-Prälat von Libmanan
 Raúl Arellano (1935–1997), mexikanischer Fußballspieler
 Raúl Arellano Gallo (* 1939), mexikanischer Fußballspieler
 Sergio Arellano Stark (1921–2016), chilenischer Generalmajor und Putschist

Arellano ist der Name folgender Orte:
 Arellano (Aguascalientes), Ort im mexikanischen Bundesstaat Aguascalientes
 Arellano (Navarra), Gemeinde in der spanischen Provinz Navarra

Siehe auch:
 Estadio Monumental David Arellano, Fußballstadion in Santiago de Chile
 Monte Arellano